La Honda CB 400 T (et CB 250 T) est un modèle de moto bicylindre à quatre temps produit de 1977 à 1981. Les Honda CB250N et CB400N qui lui sont postérieurs utiliseront un moteur basé sur la même architecture (bicylindre à trois soupapes), mais avec une boite six vitesses et sans kick-starter pour la 400N. 
Cette moto ne doit pas être confondue avec la Honda CB400 moderne ou la version à quatre cylindres (Honda CB 400 F).

Cette CB 400 a aussi existé en version automatique CB 400 A, au design identique avec une décoration de réservoir spécifique.

Elle a été utilisée par la Police nationale française.

Après avoir présenté les premières moto à quatre cylindres pour les modèles 350, 400, 500, 550 et 750, Honda semble avoir fait un pas en arrière avec ce classique bicylindre parallèle. Cependant ce moteur se montre fiable et robuste avec un concept fait pour durer. Il sera d'ailleurs utilisé dans tous les bicylindres Honda 400 et 450 pour les dix-quinze prochaines années.

Le moteur reçoit trois soupapes par cylindre (deux soupapes d'admission et une soupape d'échappement), des arbres d'équilibrage et un allumage à décharge capacitive (boîtier CDI). De plus, la CB 400 T (avec la CX 500) introduit également les jantes Comstar en aluminium, utilisant des pneus tubeless pour la première fois.

Liens externes 
 Fiche technique de la CB400T

400
Motocyclette des années 1970
Motocyclette des années 1980